Пестряков — русская фамилия.

Известные носители:

 Пестряков, Артём Олегович (род. 1999) — российский футболист.
 Пестряков, Василий Алексеевич (1917—1943) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Пестряков, Владимир Борисович (1913—1988) — советский инженер-конструктор.
 Пестряков, Олег Игоревич (род. 1974) — украинский футболист, тренер.